Willow Springs puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Willow Springs, villa ubicada en el estado de Illinois;
Willow Springs, ciudad ubicada en el estado de Misuri; o
Willow Springs, pueblo ubicado en el estado de Wisconsin.